Corethromyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1892 року.

Класифікація 
До роду Corethromyces відносять 129 видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1892. Further additions to the North American species of Laboulbeniaceae. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 27:29-45 - P.36

Роди грибів